Памятник Екатерине II:
 Памятник Екатерине II (Вильна) — утрачен в годы Гражданской войны
 Памятник Екатерине II (Вышний Волочёк)
 Памятник Екатерине II (Екатеринослав) — утрачен в 1941 году
 Памятник Екатерине II (Ирбит) — утрачен в годы Гражданской войны, восстановлен в 2013 году
 Памятник Екатерине II (Краснодар) — утрачен в годы Гражданской войны, восстановлен в 2006 году
 Памятник Екатерине II (Маркс) — утрачен, восстановлен в 2007 году
 Памятник Екатерине II (Нахичевань-на-Дону) — утрачен с установлением советской власти в 1920 году, планируется восстановление
 Памятник Екатерине II (Новоржев)
 Памятник Екатерине II (Подольск)
 Памятник Екатерине II (Одесса) — утрачен с установлением советской власти, восстановлен в 2007 году, демонтирован в 2022 году
 Памятник Екатерине II (Санкт-Петербург)
 Памятник Екатерине II (Севастополь)
 Памятник Екатерине II (Симферополь) — утрачен с установлением советской власти в 1921 году, восстановлен в 2016 году
 Памятник Екатерине II (Тирасполь)
 Памятник Екатерине II (Царское Село) — утрачен
 Памятник Екатерине II (Цербст)